Minnetonka
 Lake Minnetonka
 USS Minnetonka